Witold Jurasz (1931–2004) – polski dyplomata, ambasador w Wenezueli, Nigerii, Iraku i Kuwejcie oraz Libii; ojciec 
 Witold Jurasz (ur. 1975) – polski publicysta i dyplomata (m.in. chargé d’affaires RP w Białorusi 2010–2011); syn